Niani steht für:

 Niani (Distrikt), Distrikt in Gambia
 Reich Niani, in den heutigen Staaten Gambia und Senegal
 Niani (Malireich), die ehemalige Hauptstadt des Malireiches, im heutigen Guinea am Ufer des Sankarani